Завадський Дмитро Анатолійович (1966) — український актор театру та кіно, також актор дубляжу.
 Завадський Дмитро Олександрович
Сторінки зі списками однофамільців-тезок